Goodbye, Mr. Chips est un roman britannique de James Hilton publié en 1934.

Il a inspiré deux films et un téléfilm :
 Goodbye, Mr. Chips, le titre original de Au revoir Mr. Chips, un film américain réalisé par Sam Wood en 1939
 Goodbye, Mr. Chips, un film américain réalisé par Herbert Ross en 1969
 Goodbye, Mr. Chips, un téléfilm britannique réalisé par Stuart Orme en 2002

Il a également inspiré la chanson Goodbye, Mr. Chips! des Nits dans l'album Work, sorti en 1981.